Боре́ц:
 Борец — спортсмен, занимающийся одним или несколькими видами борьбы.
 Борец () — род травянистых растений семейства Лютиковые.
 Борец (завод) — компрессоростроительное предприятие в Москве.
 Борец, Вадим (род. 1976) — молдавский футболист, выступал на позиции полузащитника и защитника.

Населённые пункты

Белоруссия 
 Борец — деревня в Шумилинском районе Витебской области.
 Борец — посёлок в Ветковском районе Гомельской области.
 Борец — посёлок в Гомельском районе Гомельской области.
 Борец — посёлок в Жлобинском районе Гомельской области.
 Борец — посёлок в Лоевском районе Гомельской области.
 Борец — посёлок в Речицком районе Гомельской области.

Болгария 
 Борец — село в Пловдивской области.

Россия 
 Борец — упразднённый поселок в Заринском районе Алтайского края.
 Борец — посёлок в Гордеевском районе Брянской области.
 Борец — посёлок в Мглинском районе Брянской области.
 Борец — деревня в Барятинском районе Калужской области.
 Борец — железнодорожная станция в Барятинском районе Калужской области.
 Борец — деревня в Фатежском районе Курской области.
 Борец — посёлок в городском округе Мытищи Московской области.
 Борец — посёлок в Лопатинском районе Пензенской области.
 Борец — село в Сараевском районе Рязанской области.
 Борец — село в Ширинском районе Хакасии.

См. также 
 Борцы (значения)